Le Monte-Carlo Squash Classic 2011 est l'édition 2011 du Monte-Carlo Squash Classic qui se déroule du 11 au  au Stade Louis-II à Monaco. Le tournoi fait partie de la catégorie Silver 20 et il est doté de  de prix.

La tenante du titre est Natalie Grinham qui s'impose à nouveau et remporte son  face à Annie Au.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 issues du tableau de qualification.

Têtes de série

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2011 de la WSA

Liens externes 
 Site Sitesquash 

2011
Squash en 2011
Sport à Monaco en 2011
Sport en octobre 2011